Juventud Unida puede referirse a:

Juventud Unida, club argentino de San Miguel, Buenos Aires;
Juventud Unida, club argentino de Gualeguaychú, Entre Ríos;
Juventud Unida, club argentino de San Bernardo, Buenos Aires;
Juventud Unida,  club argentino de Tafí Viejo, Tucumán;
Juventud Unida,  club argentino de Colonia Alberdi, Misiones;
Juventud Unida,  club argentino de Coronel Baigorria, Córdoba;
Juventud Unida,  club argentino de Villa Huidobro, Córdoba;
Juventud Unida Universitario, club argentino de San Luis.